Die Serie A 1984/85 war die 53. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 16. September 1984 und endete am 19. Mai 1985. Als Aufsteiger kamen Atalanta Bergamo, Como Calcio und US Cremonese aus der Serie B dazu.

Die Saison als Meister beendete Hellas Verona und wurde damit Nachfolger von Juventus Turin. Die Qualifikation für den Europapokal der Landesmeister schaffte Hellas Verona und Juventus als Sieger im Europapokal der Landesmeister 1983/84. Für den UEFA-Pokal qualifizierten sich Torino Calcio, Inter Mailand und der AC Mailand. Über die Coppa Italia sicherte sich der Sampdoria Genua die Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger des folgenden Jahres. In die Serie B absteigen mussten Ascoli Calcio, Cremonese und Lazio Rom.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Meistermannschaft

Weblinks 

 rsssf.com Serie A 1984/85
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1984
Fußballsaison 1984/85